Голени́щев-Куту́зов (Голени́щева-Куту́зова) — фамилия.

 Известные носители 

 Голенищев-Кутузов 
 Голенищев-Кутузов, Аркадий Павлович (1809—1859) — российский государственный деятель.
 Голенищев-Кутузов, Арсений Аркадьевич (1848—1913) — русский поэт.
 
 Голенищев-Кутузов, Вадим Алексеевич (род. 1932) — советский и российский радиофизик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Голенищев-Кутузов, Василий Павлович (1803—1873) — генерал-лейтенант, резидент в Пруссии.
 Голенищев-Кутузов, Дмитрий Иванович (1885—1938) — советский государственный деятель, торгпред в Англии и Италии в 1925—1926 годах.
 
 Голенищев-Кутузов, Илларион Матвеевич (1717 — ок. 1784) — государственный деятель, инженер.
 Голенищев-Кутузов, Илья Николаевич (1904—1969) — поэт, эссеист и переводчик, филолог.
 Голенищев-Кутузов, Логгин Иванович (1769—1845) — мореплаватель и географ.
 Голенищев-Кутузов, Михаил Илларионович (1745—1813) — русский полководец, государственный деятель и дипломат, генерал-фельдмаршал.
 
 Голенищев-Кутузов, Сергей Александрович (1885—1950) — офицер Кавалергардского полка, петроградский уездный предводитель дворянства.
   
 См. также 
 Голенищевы-Кутузовы
 
 Голенищевы
 
 Кутузовы